

1961 
Femme à l'enfant (début , tôle découpée, pliée, assemblée et peinte (), Musée national Picasso-Paris
Portrait de Jacqueline (), huile sur toile, collection privée de Diana Widmaier Picasso
Vase - bikini (), terre cuite rouge moulée, gravée, peinte à l'engobe (), collection particulière
Footballeur (printemps), tôle découpée, pliée et peinte recto verso (), Musée national Picasso-Paris
Footballeur (printemps), tôle découpée, pliée et peinte recto verso, avec rehauts de crayon gras (), Musée national Picasso-Paris
Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
L'Atelier (), huile sur toile, collection particulière
La Chaise, sculpture en tôle découpée, pliée et peinte (), Musée national Picasso-Paris
Femme, tôle découpée et pliée (), Musée Picasso Málaga
Femme au chapeau, tôle découpée, pliée, assemblée et peinte en blanc (), Musée national Picasso-Paris
Femme aux bras écartés, sculpture en papier découpé et plié d'une feuille d'album (), Musée national Picasso-Paris
Femme aux bras écartés, tôle découpée, pliée et grillage peints (), Musée national Picasso-Paris
Femme aux bras écartés, tôle découpée, pliée et peinte (), collection particulière (Spies 594.2b)
Femme aux bras écartés, tôle découpée, pliée et peinte (), collection particulière (Spies 594.2c)
Petit Cheval, éléments de table à roulette en métal coupés, assemblés et peints (), collection particulière
Tête de femme, tôle pliée et peinte (), collection particulière

1962 
Buste de femme (), huile sur toile (), collection particulière
Fragments de brique décoré d'un visage de femme (), terre blanche, décor aux engobes (), Musée national Picasso-Paris
Fragments de brique : tête de femme (), terre blanche, décor à l'engobe noir sous couverte partielle au pinceau (), Musée national Picasso-Paris
Le Déjeuner sur l'herbe : Femme au bain (), crayon graphite sur carton découpé et plié (), Musée national Picasso-Paris
Le Déjeuner sur l'herbe : Femme assise (), crayon graphite sur carton découpé et plié (), Musée national Picasso-Paris
Le Déjeuner sur l'herbe : Homme assis accoudé (), crayon graphite sur carton découpé et plié (), Musée national Picasso-Paris
Le Déjeuner sur l'herbe : Homme assis accoudé (), crayon graphite sur carton découpé et plié (), Musée national Picasso-Paris
L’Enlèvement des Sabines, Mougins (4-, huile sur toile (), Centre Pompidou, Paris
L'Atelier (, 24 et , 24 et ), huile sur toile, collection particulière
5 fresques pour le Château de Castille (juin-décembre), bétogravure réalisée par Carl Nesjar, Argilliers
Femme assise dans un fauteuil noir (-), huile sur toile, collection particulière
Tête de femme (fin ), tôle découpée, pliée et fil de fer peints polychromes (), Musée national Picasso-Paris
Diurnes (couverture) avec la collaboration du photographe André Villers et texte de Jacques Prévert, coffret sérigraphié (), édité par Berggruen, Bibliothèque du Musée national Picasso-Paris
Femme assise (), sculpture en bronze, fonderie Alexis Rudier, éditée en  (), Musée national Picasso-Paris
Jacqueline, tôle découpée, pliée, assemblée et peinte (), collection Antonio et Aika Sapone
Femme au chien, huile sur toile (), Wynn Fine Art, Palm Beach, États-Unis
Tête de femme (Jacqueline au ruban vert), tôle découpée, pliée et peinte recto verso (), collection particulière

1963 
Tête de femme (), huile sur toile, collection particulière
Carnet n°56 (-), crayon graphite, crayons de couleurs et crayon cire sur papier () comportant 6 illustrations, Musée national Picasso-Paris :
 L'Atelier : le peintre et son modèle, folio 20(r), 22(r) et 27(r) ()
 Le Peintre, folio 30(r) ()
Le peintre et son modèle (), huile sur toile, collection particulière
 Troisième de couverture avec inscription, folio 3(c) ()
El carnet de la Tauromaquia (), éditions Gustavo Gili, Barcelone
 Peintre et singe, folio 11(r) ()
Femme au chapeau (-), tôle découpée, pliée et peinte en  (), Fondation Beleyer

1964 
Fumeur au maillot rayé gris et bleu (), aquatinte au sucre sur cuivre, épreuve d'artiste sur papier filigrané, tirée en couleurs à la poupée, dédicacée pour « Aldo Crommelynck », signée, édition galerie Louise-Leiris (), Musée national Picasso-Paris
Le peintre et son modèle (), huile sur toile, collection particulière
Poupée (), sculpture en bronze, patine brune, fonderie Goddard, éditée en  (), collection particulière

1965 
L'Aubade (19-20 ), huile sur toile (), Petit Palais, Genève.
Femme nue assise (), huile sur toile, collection particulière
Le Modèle ( mars), aquatinte et eau forte sur cuivre, épreuve sur papier filigrané, tirée par Crommelynck, dédicacée pour « Aldo Crommelynck », signée, édition galerie Louise-Leiris, Musée national Picasso-Paris
Buste d'homme (), huile sur toile (), Musée Picasso Málaga
Femme au grand chapeau. Buste. (), huile sur toile, collection particulière
Homme assis (autoportrait), collection particulière

1966 
Le Cocu assistant à la comparution devant l'Inquisition d'une femme une enchaînée par un bourreau (), eau forte sur cuivre, épreuve sur papier tirée par Crommelynck (), Musée national Picasso-Paris
Au théâtre : scène dans le style des « Mille et une nuits » (), aquatinte, crayon lithographique et eau forte sur cuivre, épreuve sur papier tirée par Crommelynck (), Musée national Picasso-Paris
 Au théâtre: le rapt ( et ), eau-forte et aquatinte, série 60, collection particulière
 Au théâtre: vieil homme couronné de fleurs par des femmes et des fées ( et ), eau-forte et aquatinte, série 60, collection particulière
 Peintre et modèle debout ( et ), eau-forte et aquatinte, série 60, collection particulière
 Peintre et modèle de profil ( et ), eau-forte et aquatinte, série 60, collection particulière
 Peintre avec une toile représentant une femme nue debout ( et ), eau-forte et aquatinte, série 60, collection particulière
 Trois personnages

1967 
Nu couché et tête d’homme (20, 25 et ), huile sur toile, collection particulière
Nu couché (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Aubade (), huile sur toile, collection particulière
Homme à la pipe et nu couché (), huile sur toile, collection particulière
Le Chicago Picasso, sculpture monumentale en acier, offerte à la ville de Chicago, sur Daley Plaza dans le Civic Center
Réflexion du vieux peintre sur la femme ( et ), pointe sèche, série 60, collection particulière

1968 
La Célestine (-), eau-forte, aquatinte, grattoir et pointe sèche sur soixante-six plaques de cuivre, épreuve sur papier filigrané, tirée à part par Commelynck, datée « 9.9.70 », numérotée « 1/9 », signée (), Musée national Picasso-Paris
Mousquetaire. Buste (), huile sur toile, collection particulière
Nu debout (), huile sur toile, collection particulière
Femme se coiffant (), sculpture en bronze, fonderie C. Valsuani, éditée en  (), Musée national Picasso-Paris

1969 
Piero à la presse et à l’oiseau (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Mousquetaire à pipe (), huile et Ripolin sur toile (), collection particulière
Homme à la pipe (), huile sur toile, collection particulière
Homme assis au casque et à l'épée (), huile sur toile, collection particulière
Homme et enfant (), huile sur toile, collection particulière
L'Homme à l'épée (),  huile sur toile, collection particulière
Buste d'homme (), huile et Ripolin sur toile (), collection particulière
Buste d'homme (), huile et Ripolin sur toile (), collection particulière
Tête d'homme (), huile sur toile, collection particulière
Tête d'homme (), huile sur toile, collection particulière
Buste d'homme (), huile sur toile (), collection particulière
La Peinture et l'enfant, huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Le Baiser (), huile sur toile (), collection particulière
Le Baiser (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Couple, Le Baiser (), huile sur toile (), collection particulière
Homme assis (), huile sur toile, collection particulière
Arlequin au baton (), huile sur toile, collection particulière
Le Mousquetaire à l'épée, huile sur carton ondulé

1970 
Couple à la guitare (), huile sur toile (), collection particulière
Buste de Matador (), huile sur toile (), collection particulière
Le Matador (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Le Matador (), huile sur toile, collection particulière
Homme et femme au bouquet (), huile sur toile , collection particulière
Homme assis, huile sur toile (), collection particulière

Notes et références 
Pour les références bibliographiques complètes, voir l'article principal Liste des œuvres de Pablo Picasso

Picasso
Œuvre des années 1960